Pauline (personagem) — personagem de jogos eletrônicos
Furacão Pauline